Клевино — название населённых пунктов:

Россия 
 Клевино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Клевино — деревня в Себежском районе Псковской области.